Taq Taq kan syfta på följande platser:

Irak 

 Ţaqţaq, oljefält, Arbil, 
 Wādī Tāq Tāq, wadi, Kirkuk, 

Robotskapade Irakförgreningar